

Населені пункти та їхні частини
 Павлувек — село в гміні Сіценко Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Павлувек — село в гміні Стшижевіце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Павлувек — село в гміні Пултуськ Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Павлувек — село в гміні Тересін Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Павлувек — село в гміні Блізанув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Павлувек — частина міста Конін в Великопольському воєводстві
 Павлувек — частина села Бежин у гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Павлувек — осада в гміні Длутув Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Павлувек — осада в гміні Львувек Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Павлувек — осада в гміні Нове Скальмежице Островського повіту Великопольського воєводства

Примітки